Мерков — различные значения:

 Мерков, Пётр (род. 1976) — болгарский гребец-байдарочник
 Мерков — серболужицкое наименование деревни Мерка в Верхней Лужице, коммуна Радибор, в земле Саксония, Германия